Ла Теката има више значења:

 Ла Теката (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Теката (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику